Марзаган (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Марзаган (Карразеда-ди-Ансьяйнш) — район в Португалии, входит в округ Браганса.